Niemcy:
 Berliner Straße – ulica w Bad Freienwalde (Oder)
 Berliner Straße – ulica w Chociebużu
 Berliner Straße – ulica we Frankfurcie nad Menem
 Berliner Straße – ulica w Schwedt/Oder
 Berliner Straße – ulica w Wuppertalu
 Berliner Straße – stacja metra w Berlinie